INR est un sigle pouvant signifier :
 International Normalized Ratio, le résultats d'un test de laboratoire concernant la coagulation du sang ;
 Indian National Rupee, la roupie indienne, la monnaie de l'Inde ;
 , une agence de renseignement du département d'État américain dont la mission principale est de fournir des renseignements et des analyses de toutes sources aux diplomates américains ;
 Institut national de radiodiffusion, le prédécesseur de la Radiodiffusion-télévision belge et de la Belgische Radio en Televisie, Nederlandstalige uitzendingen ;
 Institut du numérique responsable, association française pour une informatique durable.

INR est une abréviation pouvant signifier :
 Initiator ou séquence INR, un promoteur basal situé en +1 et permettant l'initiation de la transcription, même en l'absence de boite TATA (voir Séquence promoteur).

INR est un code pouvant signifier :
 Aéroport de Sault Ste. Marie, dans le Michigan, États-Unis, selon le code AITA des aéroports ;
 roupie indienne, la monnaie de l'Inde, selon le code ISO 4217.

Code IATA des aéroports